

Geografia
Isola di Watling – isola delle Bahamas

Persone
Barry Watling – ex calciatore britannico
Deborah Watling – attrice britannica
Dilys Watling – attrice e cantante britannica
Leonor Watling – attrice anglo-spagnola

Altro
Battaglia della strada Watling – battaglia del 61 d.C. tra una coalizione di tribù britanniche e l'Impero Romano.
Watling Street – strada della Britannia romana che collegava il Kent con il Galles settentrionale, attraversando le principali città dell'isola.